Santenay pode se referir a:
 Santenay (Côte-d'Or)
 Santenay (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos